{{Военное подразделение
|название              = Национальная гвардия Соединённых Штатов Америки
|оригинал =  
|изображение           =  
|подпись               = Эмблема Национальной гвардии Соединённых Штатов 
|годы                  = с 1903
|страна                = 
|подчинение = Президент США, губернаторы штатов
|в составе = Армия США ВВС США
|тип = национальная гвардия
|включает_в_себя =
|роль = резерв вооружённых сил
|размер = 463 900 (2014)
|командная_структура =
|размещение = 50 штатов, федеральный округ Колумбия и другие территории США
|прозвище = Армейская гвардия (Army Guard)Гвардия ВВС (Air Guard)|покровитель =
|девиз = «Always Ready, Always There»|цвета =
|марш =
|талисман =
|снаряжение =
|сражения =
|знаки_отличия =
|нынешний_командир = Начальник управления генерал Дэниел Р. Хокансон
|известные_командиры =
}}

Национальная гвардия Соединённых Штатов () — вид вооружённых сил, формирования резерва, организованные Армией и ВВС США.

Формирования Национальной гвардии существуют в каждом штате и на территориях США, не являющихся штатами. Она имеет двойное подчинение: штату и федеральное.

Национальная гвардия представляет собой так называемый организованный резерв Вооруженных сил США (неорганизованный (индивидуальный) резерв состоит из лиц, имеющих достаточную военную выучку, которые сравнительно недавно закончили службу в войсках и не нуждаются в дополнительной подготовке).

Национальная гвардия может быть активирована в чрезвычайных ситуациях губернатором штата для выполнения различных задач внутри страны (ликвидация последствий стихийных бедствий, спасение граждан при серьёзных ситуациях, поддержание правопорядка в случае массовых волнений и другие), выполняя в таких случаях примерно те же функции, что и внутренние войска. Также по решению президента Соединённых Штатов Америки могут быть использованы для поддержки Армии и ВВС США, в том числе за пределами США.

Из последних событий Национальная гвардия участвовала в устранении массовых беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году (в мероприятиях по подавлению беспорядков участвовало 9975 национальных гвардейцев), охране общественного порядка после террористической атаки 11 сентября 2001 года, устранении последствий урагана Катрина (в спасательной операции в зоне бедствия участвовало 43 тысячи бойцов Национальной гвардии США), в войнах США в Ираке и Афганистане, через последнюю прошло более 300 000 гвардейцев.

Численность Национальной гвардии на 2009 год составляла 467 587 человек. Служба в Национальной гвардии добровольная и совмещается с работой по основной специальности.

 Законодательство о Национальной гвардии 
Конгресс США принял различные законы, которые регулируют деятельность Национальной гвардии:
 Акт о милиции 1792 года;
 Акт о восстаниях 1807 года;
 Акт о милиции 1862 года;
 Раздел 18 Кодекса США, секция 1385: Акт Поссе Комитатус 18 июня 1878 года;
 Поправки милицейского кодекса 1881—1892 годов;
 Акт о милиции 1903 года;
 Акт о национальной безопасности 1916 года;
 Поправки к акту о национальной безопасности 1920 года;
 Акт о мобилизации Национальной гвардии 1933 года;
 Акт о национальной безопасности 1947 года;
 Политика единых вооруженных сил 1973 года;
 Поправка Монтгомери к акту о национальной безопасности 1987 года;
 Акт о национальной безопасности Джона Уорнера 2007 года;
 Акт о национальной безопасности 2008 года.
 «Двойной статус» личного состава соединений.

«Двойной статус» военнослужащих организованного резерва ВС США обусловлен исторически и закреплен в нормативно-правовом отношении.

Действуя в составе НГ, они руководствуются положениями, обозначенными в Титуле 32 «Национальная оборона» Свода федеральных законодательных актов США, и имеют статус представителя штата. В случае привлечения военнослужащего к военной службе в составе или совместно с регулярными силами в действие вступают положения Титула 10 «Вооруженные силы» Свода законов США, а сам он приобретает статус федерального служащего. Военнослужащие же «интегрированных» дивизий будут находиться под двойной юрисдикцией (штата и федерального правительства) постоянно, то есть фактически приблизятся к статусу военнослужащих регулярных СВ. 

 История 

 Ранние годы 

Утверждение, что Национальная гвардия старше самой американской нации и вооружённых сил США, основывается на том, что , ,  и   являются прямыми потомками полка колонии Массачусетского залива, который был образован свыше 370 лет назад. 13 декабря 1636 года законодательное собрание колонии Массачусетского залива решило объединить разрозненные отряды милиции в Северный, Южный и Восточный полки с целью повышения подотчетности колониальному правительству, эффективности и ответственности в конфликтах с пекотами. По данному акту все белые мужчины с 16 до 60 лет были обязаны иметь оружие и защищать их общины: участвовать в ночном карауле и в еженедельных учениях. После образования Соединенных Штатов на основе этих полков была сформирована милиция штата Массачусетс.

В XIX веке регулярная армия Соединённых Штатов была очень немногочисленной, и поэтому правительство активно использовало милицию во время войны 1846 года с Мексикой, гражданской войны, а также испано-американской войны 1898 года.

 XX век 
Во время Первой мировой войны солдатами Национальной гвардии было укомплектовано более 40 % американских дивизий во Франции. Во время Второй мировой войны на фронт были посланы более 300 тысяч национальных гвардейцев. Около 140 тысяч национальных гвардейцев участвовали в Корейской войне.

Однако служба в рядах Национальной Гвардии США вызывала неоднозначное отношение к ней граждан во времена Вьетнамской войны. Объяснялось это тем, что формирования Национальной Гвардии не участвовали в этой войне. В связи с этим многие молодые люди из обеспеченных слоёв населения предпочитали попасть на службу именно в Национальную Гвардию, чтобы избежать отправки во Вьетнам. В числе отслуживших в годы Вьетнамской войны из видных политиков следует указать на Джорджа Буша-младшего.

«…Я убежден, что неимущие были призваны в армию, а те, у кого были деньги, зная, что творится во Вьетнаме, пошли служить в Национальную Гвардию'', чтобы не попасть на войну…»

XXI век 
Формирования Национальной гвардии сыграли важную роль в обеспечении безопасности и восстановлении после урагана Катрина в сентябре 2005 года.

В январе и феврале 2007 года формирования Национальной гвардии из 8 штатов были мобилизованы для помощи в уборке снега, перевозке сена для голодающего крупного рогатого скота, перевозке продуктов питания и предметов первой необходимости нуждающимся людям, в управлении дорожным движением и спасении нуждающихся автомобилистов после снегопада, пронесшегося по всей стране.

На февраль 2006 года ВВС Национальной гвардии насчитывало около , а Армия Национальной гвардии — около .

В 2005 году сообщалось, что члены и резервисты Национальной гвардии составляют самую большую долю фронтовых вооружённых сил за всю военную историю США (около 43 % в Ираке и 55 % в Афганистане). В 2011 году начальник штаба армии генерал Джордж Кейси-младший заявил, что «каждая бригада национальной гвардии была задействована в Ираке или Афганистане, и более 300 000 национальных гвардейцев участвовали в этих войнах».

Армия Национальной гвардии организована в 28 боевых бригад и 78 бригад обеспечения после реформирования в рамках реорганизации Армии США.

Состав 
В состав Национальной гвардии входят:
 Армия Национальной гвардии США
 Военно-воздушные силы Национальной гвардии США

Система комплектования 
Служба в Национальной гвардии совмещается с работой по основной специальности. В Национальную гвардию ежегодно (в среднем) поступает около 60 тысяч мужчин и женщин. Они обязаны проходить боевую подготовку на индивидуальных и групповых занятиях (48 четырёхчасовых программ по выходным дням в год), их также направляют в двухнедельные лагеря, подключают к войсковым и командно-штабным учениям вместе с регулярными частями. Руководителей организаций могут привлечь к уголовной ответственности, если они помешают своим сотрудникам — национальным гвардейцам выполнять поставленные государством задачи.

Кроме основных выплат за службу в Национальной гвардии, гвардейцы имеют право на надбавки для оплаты жилья, денежные компенсации для приобретения униформы (от 200 до 1200 долларов в год), оплата расходов на лечение, имеют возможность покупать продукты и товары в военных магазинах, заправлять автомобили на военных станциях, где цена в два раза ниже, чем в среднем по стране. Уволившись после 20-летней службы, гвардейцы получают также весьма существенные надбавки к пенсии, которые полностью освобождены от налогообложения.

При объявлении мобилизации или чрезвычайного положения части Национальной гвардии включаются в состав регулярных войск. Так, во время войны в Персидском заливе 1991 года было призвано 245 тысяч резервистов, что составило половину общей численности американских войск, сосредоточенных тогда в Саудовской Аравии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Национальной гвардии США
 
 

Национальная гвардия США
Вооружённые силы США
Воинские части и формирования, созданные в 1903 году